Leipomeles är ett släkte av getingar. Leipomeles ingår i familjen getingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Getingar
Leipomeles